Margarita (lateinisch für „Perle“) steht für:

 Margarita, ein Cocktail
 ein weiblicher Vorname, siehe Margarete #Margarita
 (310) Margarita, Asteroid Nummer 310
 Margarita Philosophica, eine allgemeine Enzyklopädie aus dem Jahr 1503
 St. Pankratius und Margarita, katholische Pfarrkirche in Heckenbach

Biologie:
 Agave margaritae, eine Pflanzenart aus der Gattung der Agaven
 Axia margarita, ein Nachtfalter aus der Familie der Goldmotten (Cimeliidae)
 Dasyatis margarita, eine Stechrochenart (Dasyatidae)
 Margarita-Kängururatte (Dipodomys margaritae), eine Kängururattenart
 Felis margarita, Sandkatze oder auch Wüstenkatze
 Fortunella margarita, Ovale Kumquat
 Somatochlora margarita, eine Libellenart aus der Familie der Falkenlibellen (Corduliidae)

Geografie:
 Arroyo Margarita, Fluss in Uruguay
 Bistum Margarita, venezolanische Diözese mit Sitz in La Asunción auf der Isla Margarita
 Isla Margarita, Insel in Venezuela
 Margarita Belén, argentinische Stadt im Departamento Primero de Mayo in der Provinz Chaco
 Margarita (Piemont), italienische Stadt in Cuneo, Region Piemont
 Puerto Margarita, kolumbianische Ortschaft im Departamento Tarija

Siehe auch:
 Margarita de Austria
 Santa Margarita
 Margarida
 Margarit
 Margaritis
 Margherita